Беров — фамилия; имеет женскую форму Берова. Известные носители:

 Беров, Леонид Саввич (1920—1973) — молдавский советский музыковед.
 Беров, Любен (1925—2006) — болгарский политик и экономист, историк. В 1992—1994 годах занимал пост премьер-министра Болгарии (80-е правительство).
 Беров, Моисей Залманович (1909—2003) — советский кинооператор и режиссёр, художник, кинодокументалист, заслуженный деятель искусств БССР.

Берова 
 Берова, Сильвия Леонидовна (род. 1945) — советская и молдавская актриса театра и кино, дочь Л. С. Берова.